Ніку́лін () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Нікулін Анатолій Данилович (1937—2004) — колгоспник, механізатор; повний кавалер ордена Трудової Слави.
 Нікулін Антон Володимирович (* 1982) — заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Нікулін Валентин Юрійович (1932—2005) — радянський, російський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР (1990).
 Нікулін Віталій Євгенович (1985—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нікулін Владислав Юрійович (1992) — український академічний веслувальник.
 Нікулін Володимир Федорович (1931—2021) — громадський діяч та заслужений будівельник України. Почесний громадянин міста Житомир.
 Нікулін Ігор Юрійович (1960—2021) — радянський та російський метальник молота, олімпійський призер.
 Нікулін Ігор Юрійович (1959—2020) — український хокеїст.
 Нікулін Ілля Володимирович (1982) — російський хокеїст
 Нікулін Лев Веніамінович (1891—1967) — радянський письменник, сценарист
 Нікулін Максим Юрійович (нар 1956) — радянський і російський журналіст і телеведучий, генеральний директор і художній керівник Московського цирку на Цвітному бульварі. Син актора Юрія Нікуліна .
 Нікулін Микола Миколайович (1923 — 2009) — радянський та російський мистецтвознавець, науковий співробітник Державного Ермітажу
 Нікулін Олександр Сергійович (1985) — російський хокеїст
 Нікулін Сергій Миколайович (1951) — радянський футболіст
 Нікулін Юрій Володимирович (1921 — 1997) — радянський та російський артист цирку та кіно

Див. також 
 Нікуліна

Російські прізвища